Manchester ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Manchester, Stadt in Großbritannien
 Greater Manchester, Metropolitan County in der Region North West England
 Manchester (Bolivien), Ort im Departamento Pando, Bolivien
 Manchester Parish, Landkreis in Jamaika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Manchester (Alabama)
 Manchester (Connecticut)
 Manchester (Georgia)
 Manchester (Illinois)
 Manchester (Indiana)
 Manchester (Iowa)
 Manchester (Kalifornien)
 Manchester (Kansas)
 Manchester (Kentucky)
 Manchester (Louisiana)
 Manchester (Maine)
 Manchester (Maryland)
 Manchester (Michigan)
 Manchester (Minnesota)
 Manchester (Missouri)
 Manchester (Montana)
 Manchester (New Hampshire)
 Manchester (New York)
 Manchester (North Carolina)
 Manchester (Ohio)
 Manchester (Oklahoma)
 Manchester (Pennsylvania)
 Manchester (South Dakota)
 Manchester (Tennessee)
 Manchester (Texas)
 Manchester (Vermont)
 Manchester (Virginia)
 Manchester (Washington)
 Manchester (Wisconsin), im Green Lake County
 Manchester (Town, Green Lake County), Town(ship) in Wisconsin
 Manchester (Town, Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Manchester-by-the-Sea, Massachusetts
 Manchester Beach, Pennsylvania
 Manchester Bridge, New York
 Manchester Center (New York)
 Manchester Center (Vermont)
 Manchester Estates, Maryland
 Manchester Green, Connecticut
 Manchester Park, Tennessee

Manchester steht für folgende Mannschaftssport-Vereine:
 Manchester United, englischer Fußballverein aus Trafford
 Manchester City, englischer Fußballverein aus Manchester
 FC United of Manchester, englischer Fußballverein aus Manchester
 Manchester 62 FC, gibraltarischer Fußballverein
 Manchester Phoenix, englischer Eishockeyverein aus Manchester

Manchester steht außerdem für:
 Duke of Manchester, Peer-Titel im Vereinigten Königreich
 Manchesterliberalismus, politische Strömung und Freihandelsbewegung in Großbritannien
 Avro 533 Manchester, Prototyp eines zweimotorigen Bombers der Firma Avro
 Avro Manchester, zweimotoriger Bomber der Royal Air Force während des Zweiten Weltkriegs
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Bennett & Carlisle
 Manchester Locomotive Works, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Dampflokomotiven und Vorläufer der  American Locomotive Company (ALCo)
britische Automarke, siehe Bennett & Carlisle
 Manchester-Code, Begriff in der Telekommunikation
 geripptes Textilgewebe, vor allem für Arbeitskleidung, siehe Cord (Gewebe)

Manchester ist der Familienname folgender Personen:
 Melissa Manchester (* 1951), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin
 William Raymond Manchester (1922–2004), US-amerikanischer Historiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Manchester Storm, Eishockeyvereine
 City of Manchester, Dampfmaschinenschiff
 HMS Manchester, Schiffe der Royal Navy
 USS Manchester (LCS-14), Schiff der US Navy